Экстракласа 2014/2015 — 81-ый розыгрыш чемпионата Польши по футболу. Официальным спонсором розыгрыша является фирма T-Mobile Polska, сетевой оператор T-Mobile, в связи с чем введено официальное маркетинговое название лиги T-Mobile Ekstraklasa. Как и в предыдущем сезоне, будут разыграны 30 туров общего двух-кругового турнира, после чего финальная стадия в двух группах из 7 туров.

Титул защищает «Легия» (Варшава).

По итогам прошлого сезона в Первую лигу вылетели «Заглембе (Любин)» и «Видзев (Лодзь)». Лигу пополнили клубы «ГКС» (Белхатув) и «Гурник» (Ленчна).

Клубы-участники

Представительство по воеводствам

Общий двух-круговой турнир

Турнирная таблица

Положение команд по ходу сезона

Результаты

Плей-офф за чемпионство

Турнирная таблица 

Источник: soccerway.com

Результаты

Плей-офф за сохранение места в лиге

Турнирная таблица 

Источник: soccerway.com

Результаты

Стадионы

Тренеры и капитаны

Смена тренеров по ходу сезона

Форма и спонсоры

Список бомбардиров

Примечания 

Польша
2014/2015